Hiroaki Morishima – ex calciatore giapponese
 Michio Morishima – economista, matematico e accademico giapponese
 Tsukasa Morishima – calciatore giapponese
 Yasuhito Morishima – calciatore giapponese